Een gemeente in Haïti, zie Miragoâne (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Miragoâne (arrondissement)
 Een meer in Haïti, zie Meer van Miragoâne